Ransohoff ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Ransohoff (1890–1963), deutscher Richter
 Gerti Ransohoff (1897–1932), deutsche Rednerin im rheinischen Karneval 
 Martin Ransohoff (1927–2017), US-amerikanischer Filmproduzent
 Joseph Ransohoff (1915–2001), US-amerikanischer Neurochirurg